

Scrittura 
 Rubrica – raccolta cartacea o digitale di recapiti.
 Rubrica – parte redatta in argilla rossa o inchiostro rosso di testi antichi come codici e messali – v. rubricazione

Software 
 Rubrica – specifico software per Microsoft Windows
 Contatti – specifico software per macOS e iOS

Giornalismo 
 Rubrica – sezione dedicata a uno specifico argomento su una pubblicazione a stampa, in televisione o in radio
 altro nome per il titolo di una legge o di un suo articolo, da cui la locuzione latina Rubrica legis non est lex

Altri progetti